Luxu Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luxu (köping i Kina, lat 23,02, long 109,03), Guangxi, 
 Luxu (köping i Kina, lat 23,23, long 108,81), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar